Bagchi ist der Familienname folgender Personen:

 Amiya Kumar Bagchi (* 1936), indischer Ökonom
 Arunabha Bagchi (* 1947), indischer Mathematiker
 Jasodhara Bagchi (1937–2015), indische Anglistin und Feministin
 Prabodh Chandra Bagchi (1898–1956), indischer Linguist